Приход — русское слово, обозначающее действие по глаголу приходить:
 Приход — низшая церковная организация в христианской церкви или местность, где живут члены такой организации, обычно организованная вокруг одного храма.
 Приход — административно-территориальная единица в некоторых странах, аналогичная общине, коммуне или волости.
 Приход — в истории России, название приказа, ведавшего сбором, хранением и расходованием казны в данной местности (в Российском государстве до XVIII века).
 Приход — в бухгалтерии, поступление денежных сумм, ценных бумаг или товаров, записываемое в бухгалтерских книгах, противопоставляется расходу.
 «Приход» — сленговое название наркотического опьянения.

Топоним 
 Приход — село в Новоград-Волынском районе, Житомирской области.